Erik Andrén kan syfta på:

 Erik Andrén (kulturhistoriker) (1904-1984), kulturhistoriker och museiman
 Erik Andrén (författare) (1920-1989), författare och timmerman